

Patronyme 

  (1979-), actrice belge
 Gaea Schoeters (1976-), écrivaine, scénariste, librettiste et journaliste belge de langue néerlandaise
 Georges Schoeters (1930-1994), activiste
  (1941-), politicien belge
  (1947-1998), coureur cycliste
  (1925-2013), politicien belge
 Siska Schoeters (1982-), animatrice de radio

Autre 
 Coupe Egide Schoeters, course cycliste